Домаше́вичи () — деревня в Барановичском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Столовичского сельсовета. Население по переписи 2019 года — 61 человек.

География 
Расположена в 3 км к северо-западу от Барановичей. В юго-восточной части расположено озеро Домашевское.

История 
Первое упоминание о Домашевичах относится к XV веку, они упоминались в переписи 1597 года. В первой половине XIX века принадлежали семейству Корбутов герба Корчака. В 1846 году М. Корбут продал имение Дж. Нойхофф-Лею, который через несколько лет также купил близлежащие Сигневичи (которые оставались собственностью семьи до 1939 года). В 1888 году владелицей Домашевичей была уже Надежда Павлова, а в 1911 году — Александр фон-Миллер.

После строительства железной дороги Вильна—Лунинец в 1884 году возникла станция Домашевичи. В 1909 году — в Столовичской волости Новогрудского уезда Минской губернии. После Рижского мирного договора 1921 года — в составе гмины Столовичи Барановичского повета Новогрудского воеводства Польши. С 1939 года — в составе БССР.

С 15 января 1940 года в Новомышском районе Барановичской, с 8 января 1954 года — Брестской областей, с 8 апреля 1957 года — в Барановичском районе. В период Великой Отечественной войны с июня 1941 года до 8 июля 1944 года оккупирована немецко-фашистскими войсками (убито 7 односельчан, разрушено 47 домов). На фронтах войны погибло 10 односельчан.

Население 
{{ВыводДанных|Столбцов=9|Заголовок=Численность населения (по годам)|Больше=увеличение|Меньше=уменьшение|1909|280|1921|257|1939|399|1959|392|1970|287|1999|120|2005|109|2009|83|2019|61}}

 Памятные места 

 Братская могила советских воинов'''. На кладбище. Похоронены воины, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1967 году на могиле установлен обелиск.

Примечания

Литература 
 
 
 

Населённые пункты Барановичского района